Шатен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Шатен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Гаспар Адольф Шатен (; 30 листопада 1813 — 13 січня 1901) — французький ботанік, міколог та лікар.